Samsung Galaxy 580 (I5800) — смартфон от компании Samsung на базе операционной системы Android семейства Samsung Galaxy. Появился летом 2010 года и стал средним решением из модельного ряда Samsung. Модель позиционировалась как стильное устройство для общения в социальных сетях и развлечений. На момент выхода смартфон имел хорошие характеристики и стильный корпус. Из особенностей стоит отметить нестандартное разрешение экрана для смартфонов на Android. Основным недостатком являлась цена, на начало продаж находившаяся на отметке 14000 рублей, что было несколько выше, чем у ближайших конкурентов, таких, как HTC Wildfire.

Описание

Тесты и обзоры 
 Обзор Samsung Galaxy 580 — обзор на http://mobile-review.com
 Обзор смартфона Samsung Galaxy 580: подешевевший Galaxy — обзор на http://mobiset.ru/

См. также 
 Семейство Samsung Galaxy — список портативных мобильных устройств семейства Samsung Galaxy.
 Samsung Galaxy — первый смартфон от Samsung на базе операционной системы Android.

Примечания

Ссылки 
 Презентация смартфона Galaxy 580 на сайте производителя
 Спецификации смартфона Galaxy 580 на сайте производителя

Galaxy
Устройства на базе Android
Samsung Galaxy
Появились в 2010 году в Республике Корея
Устройства на основе Samsung